Садчикова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Садчикова, Зоя Васильевна (1920 — ?) — советский инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР.
 Садчикова, Любовь Ивановна (1951—2012) — советская конькобежка, ЗМС СССР, абсолютная чемпионка мира. См. также